

Patronyme 

 Benjamin Pittet (1808-1864), personnalité politique suisse ;
 Didier Pittet (1957- ), médecin infectiologue et épidémiologiste suisse ;
 Léon Pittet (1806-1858), personnalité politique suisse ;
 Michel Pittet (1941- ), personnalité politique suisse ;
 Mikael Pittet (1975-), chercheur et professeur suisse.

Toponymie 

 Essert-Pittet, localité suisse de la commune de Chavornay dans le canton de Vaud;
 Poliez-Pittet, commune suisse du canton de Vaud.